Boer (en néerlandais fermier) peut désigner :

Histoire 

 Boers, nom donné aux colons néerlandais, huguenots et allemands (moins nombreux) d'Afrique du Sud. Ils parlent l’afrikaans. 

Voir aussi : Afrikaners

Toponyme 

 Boer, village néerlandais de la commune de Franekeradeel, en Frise
 Ten Boer, village et commune néerlandaise, en province de Groningue

Patronyme 
 Boetie Boer, surnom du tueur sud-africain Stewart Wilken ;
Diederik Boer (1980-), footballeur néerlandais évoluant actuellement au poste de gardien de but ;
Lobke de Boer (née en 1997), actrice, réalisatrice et productrice néerlandaise ;
Margot Boer (née en 1985), patineuse de vitesse néerlandaise ;
Piet den Boer (né en 1958), ancien footballeur néerlandais ;
Roman Böer (né en 1974), DJ professionnel allemand connu sous le nom d'artiste Tocadisco.

Nom commun 

 Boer : terme argotique désignant un policier de la brigade de contrôle des taxis parisiens de la Préfecture de police de Paris (le terme argotique de « bourre », désignant un policier, déformé par les immigrés russes blancs devenus chauffeurs de taxis à Paris après la révolution bolchevique).

Cheval 
 Boer sud-africain
 Boer du Cap

Autres 
 Poney Boer, race de grands poneys originaire d'Afrique du Sud.
 Chèvre Boer, race de chèvres originaire d'Afrique du Sud.
 Boerboel, race de chien originaire d'Afrique du Sud.
 Boër, autre nom vernaculaire donné à la perche soleil.
 Coco Boer, friandise à la réglisse.
 Indios del Bóer, club nicaraguayen de baseball basé à Managua.
 Boër, type de locomotive.
 Briton and Boer, film muet américain.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme